Téton de Vénus peut désigner :
 un sommet montagneux
 une espèce de tomates
 une espèce de pêches